Микаэль Гуннар Нюландер (; род. 3 октября 1972 года, Стокгольм, Швеция) — профессиональный шведский хоккеист, нападающий. Двукратный чемпион мира в составе сборной Швеции.

Отец шестерых детей, в том числе хоккеистов Вильяма и Александера, которые также выступают на уровне НХЛ. У Микаэля есть братья  и Томми.

Карьера 

На драфте НХЛ 1991 года был выбран в 3 раунде под общим 59 номером командой «Хартфорд Уэйлерс».

10 марта 1994 года обменян в «Калгари Флэймз».

19 января 1999 года обменян в «Тампу-Бэй Лайтнинг».

12 ноября 1999 года обменян в «Чикаго Блэкхокс».

1 ноября 2002 года обменян в «Вашингтон Кэпиталз».

4 марта 2004 года обменян в «Бостон Брюинз».

10 августа 2004 года подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» как неограниченно свободный агент.

2 июля 2007 года подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз» как неограниченно свободный агент.

В начале 2010-х играл вместе со своим сыном Вильямом за шведские команды «Сёдертелье» и «Рёгле». Завершил карьеру в 2015 году в возрасте 42 лет после сезона в шведском АИКе.

Награды и достижения 
 Победитель чемпионата Европы среди юниоров (1990)
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (1992)
 Лучший новичок чемпионата Швеции (1992)
 Чемпион мира (1992, 2006)
 Серебряный призёр чемпионата мира (1993, 1997, 2004)
 Лучший нападающий чемпионата мира (1997)
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1999, 2002, 2010)
 Чемпион Финляндии (2005)

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Ссылки 
 
 
 
 
 Микаэль Нюландер  — профиль на Hockey-Reference.com  
 Микаэль Нюландер  — биография на сайте Legends of Hockey  

Хоккеисты Швеции
Хоккейные тренеры Швеции
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Худдинге»
Игроки ХК АИК
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки ХК ЮП
Игроки ХК «Лугано»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки ХК «Клотен»
Игроки ХК «Больцано»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Рёгле»
Тренеры ХК АИК
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Хартфорд Уэйлерс»